Nine Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Nine Mile Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland
 Nine Mile Creek (Hamilton River), Nebenfluss des Hamilton River (Georgina River) in Queensland
 Nine Mile Creek (Hugh River), Nebenfluss des Hugh River im Northern Territory
 Nine Mile Creek (Gascoyne River), Nebenfluss des Gascoyne River in Western Australia
 Nine Mile Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Ninemile Creek (Onondaga Lake), Zufluss des Onondaga Lake im Bundesstaat New York